Croissant bezeichnet: 

 ein französisches Gebäckstück, siehe Croissant
 eine ehemalige französische Automarke des Herstellers Établissements V. Couverchel, H. Croissant et Compagnie
 eine japanische Frauenzeitschrift, siehe Croissant (Zeitschrift)
 eine traditionelle Sprachregion in Frankreich, siehe Croissant (Okzitanien)

Croissant ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Croissant (* 1969), deutscher Professor für Politikwissenschaft
 Gérard Ephraim Croissant (* 1949), Gründer der Gemeinschaft der Seligpreisungen
 Klaus Croissant (1931–2002), deutscher Strafverteidiger und DDR-Agent

sowie folgender Mitglieder einer aus Landau in der Pfalz stammenden Künstlerfamilie:

 Anna Croissant-Rust (1860–1943), deutsche Schriftstellerin
 August Croissant  (1870–1941), deutscher Künstler und Landschaftsmaler
 Eugen Croissant (Autor) (1862–1918), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Eugen Croissant (1898–1976), deutscher Künstler und Landschaftsmaler
 Eva Croissant (* 1991), deutsche Popsängerin
 Hermann Croissant (1897–1963), deutscher Künstler und Landschaftsmaler
 Karl Emil Croissant (1899–1964), deutscher Künstler und Landschaftsmaler
 Manfred Croissant (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Michael Croissant (1928–2002), deutscher Künstler und Bildhauer

Siehe auch:
 Café du Croissant
 Croissant Sportif de M’saken
 Hôtel du Croissant
 Kloster Lieu-Croissant